Ascha steht für: 

Orte bzw. Gebiete:
 Ascha (Niederbayern), Gemeinde im Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Ascha (Russland), Stadt in Russland
 Ascha (Rajon), Rajon in Russland

Flüsse:
 Ascha (Schwarzach), rechter Zufluss der Schwarzach (zur Naab) bei Unteraschau, Stadt Neunburg vorm Wald, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Ascha (Sim), Nebenfluss des Sim in Russland

Einen religionsphilosophischen Begriff:
 avestisch as[c]ha („Wahrheit“), siehe Zoroastrismus#Das Avesta